Натуральне число 1760
 1760 рік до нашої ери
 1760 рік нашої ери